Rila (gebergte), het gebergte in Bulgarije
 Rilaklooster, het klooster in dit gebergte
 Rila (rivier), de rivier in dit gebergte
 Rila (stad), de stad in dit gebergte